Чемпионат Румынии по футболу 1987/1988 — 71-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1987/1988
Румыния
Румыния
1987 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1988 году